Jaschar ist der Name folgender Personen:

 Joseph Salomo Delmedigo (auch: Jaschar = Josef Schelomo Rofe; 1591–1655), Rabbi, Arzt, Mathematiker und Astronom, Freigeist und Kritiker

Siehe auch:
 Sefer ha-Jaschar (Buch des Redlichen, Buch des Aufrechten; eventuell identisch mit Toldot Adam = Geschichte Adams), anonymes hebräisches Volksbuch aus dem Mittelalter (entstanden um 1200?)
 Buch des Aufrechten (Buch Jaschar), im Alten Testament erwähntes Buch, das nur teilweise erhalten geblieben ist
 Yaşar